Керкхоф:
Топоним
  — посёлок в общине Хезе-Ленде в провинции Северный Брабант в Нидерландах.
  — деревня в коммуне Авелгем в провинции Западная Фландрия в Бельгии.
 Керкховен — город в штате Миннесота в Соединённых Штатах Америки.
 Керкховен — тауншип в штате Миннесота в Соединённых Штатах Америки.

Фамилия
 
 Санне ван Керкхоф (род. 1987) — нидерландская конькобежка.
 Яра ван Керкхоф (род. 1990) — нидерландская конькобежка.